Ženská dvouhra Swedish Open 2019 probíhala v první polovině července 2019. Do singlové soutěže bastadského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu z naposledy předtím hraného ročníku 2017 byla česká tenistka Kateřina Siniaková, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala stá sedmnáctá hráčka žebříčku Misaki Doiová z Japonska, jež ve finále za 80 minut zdolala Černohorku Danku Kovinićovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Jednalo se o první vzájemné utkání. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA 125K. 28letá Doiová ovládla s Vichljancevovou i čtyřhřu a z Bastadu si odvezla double.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Swedish Open 2019